Шотландский Первый Дивизион 1936/1937 () — 47-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 8 августа 1936 года и закончился 30 апреля 1937 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1936/1937
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1936 году
Спорт в Шотландии в 1937 году